Фимет () — персонаж древнегреческой мифологии, брат Приама. Его жена Килла родила сына одновременно с Гекабой, родившей Париса, и Приам приказал убить сына и жену Фимета из-за предсказания.

Троянский старец. В поэме Квинта Смирнского произносит речь. Предложил ввести троянского коня в город, потому что ненавидел Приама.

Согласно Дионисию Скитобрахиону, Фимет, сын этого Фимета, сына Лаомедонта, сочинил «Фригийскую поэму» о Троянской войне.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Троада в древнегреческой мифологии
Персонажи Энеиды